Een verkeersweg:
 N6 (België)
 RN6 (Benin)
 N6 (Frankrijk)
 N6 (Ghana)
 N6 (Ierland)
 N6 (Luxemburg)
 Route nationale 6 (Madagaskar)
 N06 (Oekraïne)
 N-VI (Spanje)
 N6 (Zuid-Afrika)
 N6 (Zwitserland)